Chiesa di Madonna di Campagna – a Sacconago (quartiere di Busto Arsizio in provincia di Varese)
 Chiesa di Madonna di Campagna –  Monumento nazionale italiano a Verbania
 Chiesa di Madonna di Campagna – Verona

Pagine correlate 

 Madonna di Campagna